Gminy w USA:
 Read (ang. Read Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Read (ang. Read Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
W Wielkiej Brytanii:
 Read – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
Informatyka:
 read – polecenie systemu Unix i pochodnych